Toyota er et japansk keiretsu og efternavn.

Toyota Group 
 Toyota Motor Corporation
 Toyota Industries Corporation
 Toyota Tsusho
 Toyota Boshoku
 Toyota Central R&D Labs., Inc.
 Toyota Production System

Geografi 
 Toyota (Aichi), en by i Aichi i Japan
 Toyota (Yamaguchi), en by i Toyoura-distriktet, Yamaguchi, Japan
 Toyota-distriktet (Hiroshima), et distrikt i Hiroshima, Japan
 Toyota Prefectural Natural Park Yamaguchi, Japan

Institutioner 
 Toyota Technological Institute i Nagoya i Japan
 Toyota Technological Institute at Chicago i USA

Personer med efternavn Toyota 
 Maho Toyota, japanesk skuespillerinde
 Manami Toyota, japanesk bryder
 Lauren Toyota,canadisk tv-personlighed

Sportsarenaer 
 Toyota Center (flertydig)
 Toyota Center (Houston)
 Toyota Sports Center
 Toyota Park (flertydig)
 Toyota Park, Illinois
 Toyota Arena (flertydig)
 Generali Arena i Prag
 Toyota Stadium (flertydig)
 Toyota Stadium, stadion i Toyota i Japan
 Toyota Stadium (Cronulla), Cronulla, New South Wales i Australien

Sport 
 Toyota Super Corollas, basketball
 Toyota Verblitz, rugby union club, ejet af Toyota Motor
 Toyota Industries S.C., fodboldklub, ejet af Toyota Industries
 Toyota Industries Shuttles, rugby union club, ejet af Toyota Industries

Begivenheder 
 Toyota Grand Prix of Long Beach
 Toyota Pro/Celebrity Race
 Toyota All-Star Showdown
 Toyota/Save Mart 350